Украина в огне:
 «Украина в огне» — киноповесть Александра Довженко, посвящённая событиям Великой Отечественной войны.
 «Украина в огне» — документальный фильм о событиях, происходивших на Украине c XVII века до 2016 года.

См. также 
 «Зима в огне: Борьба Украины за свободу» — документальный фильм Евгения Афинеевского о протестах на Украине зимой 2013—2014 годов.